Museum Industriekultur  steht für:

 Museum Industriekultur (Nürnberg)
 Museum Industriekultur (Osnabrück)
 Museum Industriekultur (Wuppertal)